Párduc (Panthera pardus), állat, a leopárd másik megnevezése
A párduc – Rainer Maria Rilke költeménye
A párduc, (Il gattopardo) – Giuseppe Tomasi di Lampedusa regénye
A párduc, (Il gattopardo) – Luchino Visconti filmje
Párduc – címermotívum
Párduc, német harckocsitípus

Rózsaszín párduc, filmek, filmsorozatok, Henry Mancini filmzenéje